Майк Пиромпхон (; ; род. 8 июля 1966 года в Удонтхани) — тайский певец и актер, исполнитель песен в жанрах мор-лам (тайский кантри) и Лук тхунг (тайский поп-кантри)
, выпустил 20 оригинальных альбомов.

Биография 
Майк Пиромпхон родился 8 июля в 1966 году в Удонтхани. Учился в местной средней школе 2 года.

В 1995 году в возрасте 29 лет, он выпустил альбома под лейблом звукозаписи GMM Grammy. До своего дебюта Майк появился в музыкальном «Khan Lang Kor Lao». Наиболее известной ролью Пиромпхон стала роль капитана японской армии Сихо в фильме «Наи Хои Тха Мин» 2001 года.

Дискография

Альбом 
 1995 — «Kan Lang Kor Lao» ()
 1996 — «Nam Ta Lon Bon Toe Jeen» ()
 1998 — «Ya Jai Khon Jon» ()
 2000 — «Nuei Mai Khon Dee» ()
 2007 — «Yang Rak Kan Yoo Rue Plao» ()
 2018 — «Bon Thanon Sai Khon Dee» ()
 2019 — «Status Bor Koei Pliean» ()
 2020 — «Zab E-Lee» (แซ่บอีหลี)

Синглы 
 2017 года — Klab Kham Sa Lar

Примечания

Внешняя ссылка 
 Mike Piromporn.  Nautiljon
 

Мохлам-музыканты